Hongwŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Hongwŏn (ort i Nordkorea), Hamnam, 
 Hongwŏn-gun, kommun, Hamnam, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar